Isasi es un apellido de origen vasco, proveniente de la localidad de Vergara, Guipúzcoa. En euskera 
.El Marqués de Isasi fue calificado como "el Rey de Gipuzkoa" y el Palacio de Markeskua, de estilo renacentista es conocido también por casa torre de Isasi o palacio del Marqués de Isasi, ubicado en la ciudad guipuzcoana de Éibar.En 1964 fue declarado de Interés Cultural y actualmente es sede de la Universidad de Verano del País Vasco.

Personas 
 Ada María Isasi-Díaz, profesora cubana.
 Antonio Isasi-Isasmendi, director de cine español.
 Evaristo Isasi, futbolista paraguayo.
 Enrique de Isasi, escritor, fotógrafo y bodeguero español
 Iñaki Isasi, ciclista español.
 Jorge Isasi, futbolista paraguayo.
 Juan Ramón Isasi, futbolista paraguayo.
 María Isasi, actriz española.
 Néstor Isasi, futbolista paraguayo.
 Nicolás Isasi, director de cine y ópera argentino
 Luis Ajenjo Isasi, empresario y político chileno.
 Ignacio Aldecoa Isasi, escritor español.
 Juan Bautista Egusquiza Isasi, militar paraguayo.
 José Isasi, músico y compositor vasco.
 Rosa María Mateo Isasi, periodista española.
 Luis Quintanilla Isasi, artista español.
 Walter Isasi, médico neurocirujano argentino.
 Juan Ángel Romero Isasi, futbolista paraguayo.

Otros
 Vizcondado de Isasi-Dávila, título nobiliario español.
 Isasi y Cía, antigua bodega del Marco de Jerez (1793-1900)

Historia y Escudo 
Apellido vasco, poco frecuente y registrado sobre todo en Vizcaya, siendo notable su presencia en Madrid, Álava, Éibar y Gipuzkoa. El escudo de los Isasi es un campo de oro, un árbol verde con dos lobos negros atravesados al tronco y sobre la copa una estrella azul. Procede de la voz -isasi-, "retamal; jaro; brezo", según Endika de Mogrobejo, quien añade que tuvo muy antigua casa torre a poca distancia de Éibar.Los Isasi, cuyo apellido parte desde Martín Sánchez de Isasi, se asentaron desde inicio en el Palacio Markeskua (también conocido como Palacio Isasi). En dicha casa vivió y murió el infante Don Francisco Fernando, hijo natural del rey Felipe IV de España, quien le entregó, para que lo educase, a don Juan de Isasi, señor del palacio. El mencionado infante falleció el 11 de marzo de 1634 y fue sepultado en la iglesia contigua de monjas de la Concepción, propia también de los Isasi. El Palacio Isasi albergó a personas de la familia real como Isabel II y la reina María Cristina, Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Como testigo de la relación de los Isasi con la corona queda el retrato del infante Don Francisco Fernando (hijo del rey Don Felipe IV), en traje de cazador con la escopeta en la mano y un perro al lado, que residió en ese edificio.

Referencias